Мёртвая вода́:

 Мёртвая вода — мифологическое вещество, упоминаемое в русских сказках.
 Мёртвая вода — книга.
 В океанографии — явление, наблюдаемое в океане близ устьев крупных рек: слой опреснённой воды растекается по горизонту солёной воды, создавая сильное сопротивление движению на границе плотности. Представляет неудобство только для маломерного флота. Научно описано в 1893 г. Ф. Нансеном.

См. также 
 Тяжёлая вода
 Дистиллированная вода